Algemeen:
 alba, Latijn voor wit

Geografie:
 Alba (koninkrijk), Keltische naam voor Schotland
 District Alba, een district van Roemenië
 Alba Iulia, de hoofdstad van het Roemeense district (vaak afgekort tot Alba; andere namen: Gyulafehérvár, Weißenburg en Karlsburg)
 Alba (Botoșani), een plaats in het Roemeense district Botoșani
 Alba (Tulcea), een plaats in het Roemeense district Tulcea
 Alba (Illinois), een gehucht in Illinois, Verenigde Staten van Amerika
 Alba (Italië), een stad in Italië
 Alba Longa, een voormalige stad in Italië, mythologisch verbonden met het ontstaan van Rome
 Alba (Minnesota), een gehucht in Minnesota, Verenigde Staten van Amerika
 Alba (Missouri), een stad in Missouri, Verenigde Staten van Amerika
 Alba (Pennsylvania), een stad in Pennsylvania, Verenigde Staten van Amerika
 Alba (Teruel), een gemeente in Spanje
 Alba (Texas), een stad in Texas, Verenigde Staten van Amerika
 Alba (meer), een meer in Oosterhuizen, Nederland

Overige:
 Alba (Oostenrijks automerk), een Oostenrijks automerk
 Alba (Frans automerk), een Frans automerk
 Alba (motorfiets), een Duits motorfietsmerk
 Alba (voornaam), een Spaanse voornaam
 Alba Party, een Schotse politieke partij
 Alba Records Oy, een Fins platenlabel
 ALBA (Bolivariaanse Alliantie voor de Amerika's), een samenwerkingsverband tussen verschillende Latijns-Amerikaanse en Caribische landen.
 Alba (tekenfilmfiguur), een tovenaar uit de Japans-Duitse tekenfilm reeks "Sinbad de zeeman"
 Alba Silvius, (mythische) koning van Alba Longa
 Operatie Alba, Italiaanse vredesmacht in Albanië, 1997

Personen met de achternaam Alba 
 Jessica Alba, een Amerikaanse actrice
 Jordi Alba, een Spaanse voetballer

Zie ook 
 ALBA (doorverwijspagina)
 Albe (doorverwijspagina)